Hård kan avse:

 Hårdhet – en storhet för material
 Hård (efternamn)
 Hård (adelsätt) – svensk grevlig ätt nummer 78

Se även
 Hård af Segerstad – en frälsesläkt från Småland
 Hård af Torestorp – en frälsesläkt från Småland, besläktad med den föregående